L'ur és un bòvid desaparegut, avantpassat de les races actuals de bovins domèstics. El seu nom científic és Bos primigenius; i els seus noms llatins són urus o ura.

Història 
L'ur aparegué a l'Índia al Plistocè inferior, fa prop de dos milions d'anys. Hauria probablement eixit de Bos platifrons o de Bos acutifrons, bovins primigenis coneguts dins les Siwalik.

Ràpidament hauria migrat cap al Pròxim Orient i a la resta d'Àsia per arribar a Europa al Plistocè mitjà. La data precisa de la seva difusió a Europa varia segons les fonts: començament del Plistocè mitjà (o sigui fa prop de  anys),  anys o  anys.

Molts autors distingeixen tres subespècies, llargament esteses arreu del món antic : 
 Els urs europeus i mig orientals (Bos primigenius primigenius) ;
 Els urs asiàtics o indis (Bos primigenius namadicus) ;
 Els urs nord-africans (Bos primigenius africanus = Bos primigenius opisthonomous = Bos primigenius mauretanicus) ».

Cal notar que van existir formes regionals poc conegudes i és possible que hagin existit subespècies no descrites. L'ur de Sicília tenia una talla inferior del 20% respecte dels urs continentals.

L'ur fou caçat per l'Home de Neandertal, com ho proven les troballes arqueològiques realitzades dins els jaciments com Biache-Saint-Vaast o La Borda.
L'ur fou normalment representat dins l'art rupestre del Paleolític superior, en particular a Las Caus o a la Font de Gaume.

La seva desaparició es produí simultàniament arreu del seu domini; només als boscos europeus continuà d'ésser abundant fins a l'edat mitjana. Llavors es van prendre mesures de protecció per a l'animal, amb la finalitat de protegir les caceres per la noblesa. Era l'unic símbol del Principat de Moldàvia (romanès: bour del llatí bubalus) i és representat al blasonament de Romania i de la República de Moldàvia. Aquestes mesures de restricció van endarrerir l'extinció de l'espècie i l'últim ur vist en estat salvatge fou caçat al bosc de Jaktorów, a Polònia, el 1627.

La domesticació de l'ur 
La domesticació de l'ur salvatge, Bos primigenius, remuntaria a 8 000 aC, a l'Orient Mitjà o a l'Índia.

Totes les tres sub-espècies foren domesticades i així van esdevenir l'origen de les races domèstiques de bovins: els urs europeus i del pròxim orient (Bos primigenius primigenius) foren l'origen de les bèsties d'alimentació salvatge (Bos primigenius f. taurus), els urs asiàtics o indis (Bos primigenius namadicus) sembla que van esdevenir les bèsties d'alimentació domèstica, els zebú (Bos primigenius f. taurus = Bos primigenius f. indicus). L'ur nord-africà (Bos primigenius africanus = Bos primigenius opisthonomous = Bos primigenius mauretanicus) podria haver contribuït al patrimoni genètic dels bovins domèstics africans (per exemple Cluttonbrock 1999)> ».

Referències 

Bos salvatges
Bestiar boví